Тверская дистанция пути (ПЧ-3 Октябрьской железной дороги) — структурное подразделение Октябрьской дирекции инфраструктуры — структурного подразделения дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «Российские железные дороги». Дистанция отнесена к 1-му классу (группе). Контора дистанции расположена на станции Тверь.

Дистанция основана в 1850 году как 7-й участок пути Петербурго-Московской железной дороги, обслуживала участок с 416 по 483 версту (Осташково — Редкино). В 1958 году в состав дистанции включена Спировская дистанция пути.

Общие сведения 

В ведении дистанции находятся 313,4 км пути, из них 286 км — на главном ходу Октябрьской железной дороги, 139 искусственных сооружений, 8 станций. Дистанцией обслуживаются участки: Решетниково (исключит.) — Спирово (исключит.), Дорошиха — Васильевский Мох. Тверская дистанция пути граничит: с Опытной Московской дистанцией пути — на 543 км (по ст. Решетниково), с Торжокской дистанцией пути — на 4 км (по ст. Лихославль (парк Виноколы)), с Вышневолоцкой дистанцией пути — на 401 км (по ст. Спирово). В ведении дистанции находятся станции: Завидово, Редкино, Тверь, Дорошиха, Лихославль, Калашниково, Доронинская, Васильевский Мох. Ежедневно на участке, обслуживаемом дистанцией, проходят более 100 поездов. Коллектив дистанции насчитывает около 500 человек. На предприятии работают представители трудовых династий Леоновых, Золотовых, Генераловых, Удаловых, Жаровых, Плисовых, Ивановых.

Достижения скорости 
Тверская дистанция пути обеспечивает пропуск поездов со скоростью до 230 км/ч. После капитального ремонта пути, проведенного летом 2011 г., максимальная скорость движения по I главному пути перегона Спирово — Калашниково возросла до 230 км/ч, по II главному пути на перегонах Редкино — Тверь и Дорошиха — Лихославль — до 220 км/ч; модернизация перегона Тверь — Редкино в 2012—2013 позволила увеличить максимальную скорость по I главному пути до 230 км/ч, здесь же, впервые на Октябрьской дороге, были применены упругие скрепления Pandroll. Общая протяженность бесстыкового пути на дистанции составляет 93 % от развернутой длины. На участке, обслуживаемом дистанцией, были установлены рекорды скорости:

 29 июня 1938 года на участке Лихославль — Калинин паровоз типа 2-3-2 Коломенского завода с поездом в 14 осей развил скорость 170 км/ч (по другим данным — 178 км/ч).
 5 октября 1993 года на участке Лихославль — Тверь тепловоз ТЭП80-002 достиг скорости 271 км/ч.
 2 декабря 2006 года на перегоне Лихославль — Калашниково, на электровозе ЧС200-009 был установлен рекорд скорости для электровозов на железных дорогах России — 262 км/ч.

Примечания 

Дистанции пути Октябрьской железной дороги